Ngada kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Ngada, kabupaten, Nusa Tenggara Timur,

Kamerun 

 Ebeji, vattendrag,

Nigeria 

 River Ngada, vattendrag, Enugu, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kamerunförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar